Мю́льдорф-ам-Инн () — город в Баварии (Германия) на реке Инн, административный центр округа Мюльдорф. Географические координаты — , население около 17800 жителей 2002. В городе есть:

 Железнодорожная станция
 Краеведческий музей 
 Городской архив
 Музыкальная школа
 Библиотека.

Город разделен на 4 района. Сеть улиц имеет общую длину 131 км.

История 
 935 год — Одальберт, архиепископ Зальцбургский, подтверждает акт о покупке земли в Мюльдорфе — первое официальное упоминание о Мюльдорфе.
 1239 год — Первое упоминание Мюльдорфа как местности с правами города.
 1257 год — Битва при Мюльдорфе между королём Чехии Пршемыслом Отакаром II и герцогом Баварии Генрихом XIII.
 1322 год — Битва при Мюльдорфе за императорскую корону между Людвигом Баварским и Фридрихом Австрийским (Красивым).
 1364 год — Осада Мюльдорфа Баварией с применением огнестрельного оружия.
 1640 год — Сильный пожар в городе. Сгорело около 300 зданий.
 1802 год — Мюльдорф присоединяется к Баварии
 1871 год — Открытие железной дороги Мюнхен—Мюльдорф—Зимбах
 1945 год — Около 40 % построек в городе разрушено после двух воздушных атак
 1997 год — Строительство нового моста через Инн

Города-побратимы 
  
  Цеглед

Галерея

См. также 

Города Баварии
Районные центры Баварии